Гава́на — многозначный термин, означающий:
 Гавана (сигары) — вид сигар.

Топоним 

 Гавана (кинотеатр) — бывший кинотеатр в Москве, ныне — молодёжный центр Планета КВН

Населённые пункты 
  — прибрежная местность в регионе Маккей, Квинсленд, Австралия.

Перу
 Гавана (Мойобамба) — район в перуанской провинции Мойобамба.
 Гавана (Перу) — административный центр района Гавана в Перу.

Куба
 Гавана — столица Кубы.
 Гавана (провинция) — провинция на Кубе, административный центр — город Гавана.

США
  — некорпоративное сообщество в округе Хейл, штат Алабама, США.
 Гавана (Арканзас) — город, расположенный в округе Йел, штат Арканзас, США.
  — некорпоративное сообщество в округе Бун, Западная Вирджиния, США.
  — город в округе Мейсон, штат Иллинойс, США.
  — город в округе Монтгомери, штат Канзас, США.
  — прозвище, происходящее из столицы Кубы, Гаваны, и географической близости к реке Гудзон для описания северной части округа Гудзон, штат Нью-Джерси, США.
  — некорпоративное сообщество в округе Гурон, штат Огайо, США.
  — некорпоративное сообщество в округе Уматилла, штат Орегон, США, в 14 км к северо-востоку от Пендлтона на Уайлдхорс-Крик.
  — город в округе Сарджент, Северная Дакота, США.
  — место для переписи (CDP) в округе Идальго, штат Техас.
 Гавана (Флорида) — муниципалитет, расположенный в округе Гадсден, штат Флорида, США.

Порода 
 Гавана (порода кроликов)
 Гавана (порода кошек)

СМИ, искусство 
 Гавана (фильм) — художественный фильм 1990 года, США.
  — роман автора Стивена Хантера.

См. также 
 Маленькая Гавана — городской район в Майами, штат Флорида, США
 Гавана 2010 — международный турнир по шахматам, проходил с 9 по 20 июня
 Гавана, я люблю тебя (фильм)